Municipio de Clarksville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Clarksville (condado de Davie, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Davie.
 Municipio de Clarksville (condado de Merrick, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Merrick.